Cultura sau Cultură poate fi:

 Cultură
 Cultura, revistă de cultură publicată de trustul Intact
 Cultura, revistă editată de Institutul Cultural Român
 Revista „Cultura”, revistă apărută la Cluj în 1924
 Suplimentul de cultură, supliment cultural săptămînal
 Consumatorii de cultură, lucrare scrisă de Alvin Toffler
 Politică și cultură, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale